Knúkur kan syfta på:

 Knúkur, Borðoy – ett berg på ön Borðoy i Färöarna
 Knúkur, Eysturoy – ett berg på ön Eysturoy i Färöarna
 Knúkur, Mykines – ett berg på ön Mykines i Färöarna
 Knúkur, Sandoy – ett berg på ön Sandoy i Färöarna
 Knútur – ett berg på ön Skúvoy i Färöarna (även kallat Knúkur)